— девиз правления (нэнго) японских императоров Такакура и Антоку, использовавшийся с 1177 по 1181 год.

В эту эры началась война Тайра и Минамото (1180—1185). В сложившейся ситуации двоевластия, в стране соседствовало сразу две системы летосчисления. Род Минамото не признавал нэнго Ёва и Дзюэй и по-прежнему отсчитывал годы Дзисё (1177—1184, согласно календарю Минамото).

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 4-й день 8-й луны 3-го года Ангэн (по юлианскому календарю — 29 августа 1177);
 14-й день 7-й луны 5-го года Дзисё (по юлианскому календарю — 25 августа 1181).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения «Хэ Ту Тин Цзо Фу» ():「治欽文徳、治承天精」.

События 
даты по юлианскому календарю
 27 мая 1177 года (28-й день 4-й луны 1-го года Дзисё) — из-за сильного ветра в столице разгорелся большой пожар, императорский дворец сгорел дотла; трагедия войдёт в историю под именем ;
 1177 год (1-й год Дзисё) — Смута Сисигатани;
 22 декабря 1178 года (12-й день 11-й луны 2-го года Дзисё) — Токуко, супруга императора Такакура, родила младенца, будущего императора Антоку;
 18 марта 1180 года (21-й день 2-й луны 4-го года Дзисё) — император Такакура отрекается от престола; трон перешёл к его малолетнему сыну, внуку Тайра-но Киёмори;
 18 мая 1180 года (22-й день 4-й луны 4-го года Дзисё) — на престол взошёл новый император Антоку;
 26 июня 1180 года (2-й день 6-й луны 4-го года Дзисё) — дайдзё тэнно Го-Сиракава и Такакура, а также император Антоку выехали из столицы Хэйан-кё в Фукухару, что сегодня находится близ современного Кобе префектуры Хёго;
 4 декабря 1180 года (26-й день 11-й луны 4-го года Дзисё) — столица перемещается обратно из Фукухары в Хэйан-кё;
 1180 год (4-й год Дзисё) — начало войны Тайра и Минамото;
 1180 год (4-й год Дзисё) — по столице Хэйан-кё прокатился разрушительный вихрь;
 30 января 1181 года (14-й день 1-й луны 5-го года Дзисё) — ушёл из жизни бывший император Такакура;
 29 мая 1181 года (25-й день 4-й луны 5-го года Дзисё) — битва  войны Тайра и Минамото, главнокомандующие — Тайра-но Томомори и Минамото-но Юкииэ; битва окончилась победой рода Тайра;

В художественной литературе 
Целый ряд событий эры подробно описан в повести Камо-но Тёмэя «Записки из кельи» (русский перевод Н. И. Конрада). В частности, описан пожар 1177 года:

Ураган 1180 года:

Перенос столицы 1180 года:

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература